Edgar Degas (1834-1917), peintre, graveur, sculpteur et photographe français.
 Degas, cratère sur Mercure.